Coveney – wieś w Anglii

Osoby o tym nazwisku:
 Hugh Coveney – irlandzki polityk i samorządowiec
 Patrick Coveney – katolicki duchowny 
 Simon Coveney – irlandzki polityk